Ki-67 – białko
 Mitsubishi Ki-67 – japoński bombowiec